Sandau ist der Name 

mehrerer Städte und Gemeinden:
 Sandau (Elbe), eine Stadt im Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
sowie ehemals
 Sandau (b. Troppau), Píšť, eine Gemeinde im Okres Opava, Mährisch-Schlesien, Tschechien
 Sandau (b. Böhmisch Leipa), Žandov, eine Stadt im Okres Česká Lípa, Tschechien
 Untersandau / Sandau (b. Marienbad), Dolní Žandov,  Gemeinde in der Region Karlsbad, Tschechien
 Obersandau, Horní Žandov, Gemeinde in der Region Karlsbad, Tschechien

mehrerer Siedlungen (Weiler):
 Weiler der Stadt Landsberg am Lech
sowie ehemals
 Forsthaus Sandau (b. Bromberg), Aleksandrowo, Ortsteil der Gemeinde Dobrcz, Kujawien-Pommern, Polen
 Gutsbezirk Sandau (b. Pless), Piasek, Ortsteil der Gemeinde Pszczyna, Oberschlesien, Polen
 Sandau (b. Herrnstadt), Kowalowo, Ortsteil der Gemeinde Wąsosz, Niederschlesien, Polen 
 Sandau (Ostpr.), Landkreis Stallupönen; Teil der Gemeinde Lugowoje, Oblast Kaliningrad, Russland

mehrerer historischer Gebäude und archäologischer Fundstellen:
Burgstall Sandau bei Landsberg am Lech
Kloster Sandau bei Landsberg am Lech

folgender Personen:
 Ernst Sandau (1880–1918), Fotograf

Sonstiges:
 Sandau-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Sandow